Гредякино — топонимы в России

 Гредякино (Смоленская область, деревня)
 Гредякино (Смоленская область, станция)
 Гредякино (Белгородская область) — Красногвардейский район Белгородской области
 Гредякино (станция) — остановочный пункт / пассажирская платформа (ранее — станция) на участке Вязьма — Духовская линии Москва — Минск Смоленского направления МЖД.